Франсуа Шарлемань Лефевр (; ,  — , ) — французский .

Изучал композицию и гармонию под руководством Франсуа Госсека. С 1794 г. играл на альте в оркестре Парижской оперы, в 1814 году сменил своего отца на посту главного библиотекаря оперы (включавшем в круг обязанностей также и организацию копирования нот). Одновременно с 1810 г. работал как придворный композитор, сохранив за собой эту должность и после реставрации Бурбонов; с 1816 г. музыкальный директор Королевской гвардии (в этом качестве написал ряд сочинений для духового оркестра). С 1829 года на пенсии.

Наиболее заметная часть композиторского наследия Лефевра — балетная музыка, написанная для хореографа Луи Милона: наибольшей известностью пользовался балет «Свадьбы Гамаша» (), по мотивам романа «Дон Кихот», впервые поставленный в 1801 году и удержавшийся в репертуаре около 20 лет, а позднее возобновлённый Люсьеном Петипа (в России этот балет был поставлен в 1834 году в Большом Каменном театре в Петербурге балетмейстером А. Блашем и в 1835 году в Московском Большом театре Фелицатой Гюллень-Сор). Кроме того, Лефевр подготовил в 1803 году возобновление на парижской сцене оперы Жан-Жака Руссо «Деревенский колдун», дописав к ней ряд вставных танцевальных номеров.

Примечания

Ссылки 
 Lefebvre (François-Charlemagne) // François-Joseph Fétis. Biographie universelle des musiciens. — Paris, 1840. — Tome Sixieme, p. 94. 

Академические музыканты Франции
Придворные композиторы